LIndice della Pace Globale (GPI) è un tentativo di classificare gli stati e le regioni in base a fattori che ne determinino lo stato di pacificità, o meglio l'attitudine di un determinato paese a essere considerato pacifico. 
L'indice è prodotto su base annuale ed è sviluppato dall'Institute for Economics and Peace (IEP) 
in collaborazione con un équipe internazionale di esperti di pace da istituti e da think tank su dati forniti e rielaborati dall'Economist Intelligence Unit, società di ricerca e consulenza che fornisce analisi sulla gestione di stati e aziende. La lista è stata pubblicata per la prima volta nel maggio 2007 e in seguito ogni maggio o giugno successivo. Si ritiene sia il primo studio di classificazione di stati secondo i relativi tassi di pacificità.

Lo studio classifica 162 stati. È l'invenzione dell'imprenditore australiano Steve Killelea ed è approvato da personalità quali Kofi Annan, il Dalai Lama, l'ex Presidente finlandese Martti Ahtisaari, Muhammad Yunus e l'economista Jeffrey Sachs, l'ex Presidente irlandese Mary Robinson, l'ex Presidente statunitense Jimmy Carter.

I fattori analizzati dagli autori includono fattori interni, quali i livelli di violenza e crimini nello stato e fattori relativi alle relazioni estere, quali la spesa militare.

Metodo 
Il gruppo di ricerca è guidato dall'Institute for Economics and Peace in collaborazione con l'Economist Intelligence Unit e con la guida di accademici ed esperti nel campo della pace. Hanno misurato il tasso di pacificità basato su una gamma di indicatori, 22 in tutto (originariamente 24 indicatori, ma uno è stato escluso nel 2008 e un altro nel 2013).

Nella tavola, UCDP rappresenta lUppsala Conflict Data Program – cioè il Programma informativo sui conflitti di Uppsala – curato dall'Università di Uppsala, Svezia, EIU rappresenta l'l’Economist Intelligence Unit - cioè l'Unità informativa sull'economia -, UNSCT rappresenta lUnited Nations Survey of Criminal Trends and Operations of Criminal Justice Systems – cioè Indagine sulle tendenze criminali e funzionamento dei sistemi di giustizia criminale curata dalle Nazioni Unite, IEP rappresenta l'Institute for Economics and Peace, un think tank indipendente basato a Sydney in Australia, ICPS rappresenta l'l’International Center for Prison Studies presso il King's College London, IISS rappresenta l'l’International Institute for Strategic Studies – cioè l'Istituto internazionale per studi strategici – nella pubblicazione The Military Balance 2007, SIPRI rappresenta il registro dei trasferimenti di armi del Stockholm International Peace Research Institute – cieoè l'Istituto internazionale per la ricerca sulla pace di Stoccolma – e BICC rappresenta il Bonn International Center for Conversion – cioè il Centro internazionale per la conversione (di impianti ed equipaggiamenti militari a uso civile) di Bonn.

Indicatori che non sono sempre classificati in una scala da 1 a 5, sono stati convertiti utilizzando la seguente formula:  dove  e  sono i valori più alti e più bassi per quell'indicatore degli stati classificati nell'indice. Il punteggio da 0 a 1 che è risultato è stato poi convertito in una scala da 1 a 5. Indicatori individuali sono poi stati pesati secondo il giudizio di importanza da un gruppo di ricerca. Il punteggio è stato presentato in due indici secondari misurati: pace interna, misurata al 60% di un punteggio finale dello stato, e pace esterna, misurata al 40% di un punteggio finale dello stato.

 (Classifica) 2022 ==

Note: La metodologia GPI viene regolarmente aggiornata e rispecchia i dati di più fonti attendibili.

Note

Voci correlate 
 Pace
 Guerra

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 
 

Numeri indice
Peace studies